Балабан (), баламан — азербайджанский и иранский духовой музыкальный инструмент с двойной тростью. Названия инструмента в других странах: дудук (Армения, Кабардино-Балкария), дудуки (Грузия), ясти́ балабан (Дагестан).

Также название «балабан» относится к духовым инструментам с одинарной тростью в Узбекистане, Таджикистане (балабон), Дагестане (у аварцев называется лалу́), Кабардино-Балкарии (см. Пку армянский).

Этимология 
Название инструмента происходит от слов бала — меньший, и бан — петушиный крик. По мнению Р. А. Ачаряна азербайджанское название заимствовано от персидского  bālā bāng — громкий.

История 
Согласно азербайджанскому музыковеду Кубаду Касимову, на территории Мингечаура был обнаружен духовой музыкальный инструмент, сделанный на кости, относящийся к I веку до н. э., который является прототипом современного балабана.

В 2020 году Азербайджан и Турция подали заявки на включение в список ЮНЕСКО мастерства изготовления духового инструмента балабан (Азербайджан)/мэй (Турция) и искусства исполнения на нём в список нематериального культурного наследия.

Описание 
Балабан изготавливают из твёрдых пород древесины: в основном из тутового, реже абрикосового дерева, также из ореха. Ствол обрабатывают на токарном станке. Современный балабан имеет 8 отверстий на лицевой стороне и одно на тыльной. Мундштук изготавливают из камыша. Он сплющен с одной стороны, благодаря чему балабан иногда называют «ясты́ балабан», что означает «плоский балабан».

Более подробное описание см. в статье Дудук.

Исполнение 

Обычно используют два балабана — на одном играют мелодию, на другом — выдержанный органный пункт. Иногда ко второму балабану присоединяются ударные инструменты (деф или нагару). В отличие от зурны, который из-за резкости издаваемого звука употребляется на воздухе, на балабане часто играют в помещении.

Саз с балабаном и ударным инструментом составляет ашугский ансамбль, духовым же народным ансамблем можно считать гоша зурна (две зурны) в сопровождении балабана.

На балабане исполняют мелодии песен, танцы, пьесы. Балабан включается в оркестры и ансамбли народных инструментов.

В искусстве 
В 1987 году режиссёром Хамисом Мурадовым был снят короткометражный фильм «Балабан», получивший позже государственную премию Азербайджана. В 2015 году был снят документальный фильм, посвящённый балабану, за который режиссёру Низами Аббасу была вручена награда «Гызыл Пери».

См. также 
 Азербайджанская музыка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Видеоматериалы
 
 
 

   

Азербайджанские музыкальные инструменты
Духовые музыкальные инструменты с двойной тростью